Angriff kan syfta på:

 Der Angriff – en tysk propagandatidning
Angriff (musikgrupp) – en svensk vitmakt-musikgrupp